En français, Porc-épic préhensile peut faire référence à différentes espèces de la famille des Erethizontidae qui rassemble les Porcs-épics du nouveau monde :

 Les Porcs-épics préhensiles ou Coendous, par la suite répartis en deux genres :
 le genre Coendou
 le genre Sphiggurus

Parmi lesquels deux espèces dont c'est le nom vernaculaire :
 le Porc-épic préhensile - Coendou prehensilis 
 le Porc-épic préhensile - Sphiggurus mexicanus (syn. Coendou mexicanus)

Voir aussi 
 le Porc-épic préhensile mexicain - Sphiggurus mexicanus 
 le Porc-épic préhensile du Paraguay - Coendou spinosus

Notes et références 

Rongeur (nom vernaculaire)
Erethizontidae
Nom de rongeur ambigu